A Segunda División 1950-51-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, huszadik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva összesen 16-16 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás

Osztályozó 

|}

Megjegyzések 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2